Ми́тчелл Уи́льям Шарп (; 11 мая 1911, Виннипег, провинция Манитоба, Канада — 19 марта 2004, Оттава, Канада) — канадский государственный деятель, министр иностранных дел Канады (1968—1974).

Биография 
В 1934 г. получил степень бакалавра Манитобского университета, затем окончил аспирантуру того же университета и продолжил обучение в Лондонской школе экономики. Работал экономическим обозревателем с акцентом на торговле зерном.

Начал свою политическую карьеру в начале 1960-х, как Лестер Пирсон предложил ему принять участие в его избирательной кампании в штабе Либеральной партии Канады. В апреле 1963 г. он был избран депутатом Палаты общин канадского парламента и сохранял мандат до 1978 г.

После победы Либеральной партии на всеобщих выборах вошёл в состав правительства страны:
 1963—1966 гг. — министр промышленности и торговли. На этом посту сыграл большую роль по расширению павильона Канады на Всемирной выставке в Монреале (1967)
 1965—1968 гг. — министр финансов,
 1968—1974 гг. — министр иностранных дел Канады. В этот период произошёл ряд изменений во внешней политике страны (так называемый «третий вариант»): было расширено сотрудничество с КНР, произошла перезагрузка взаимоотношений с Соединенными Штатами, военные обязательства перед НАТО были сокращены наполовину и был инициирован новый диалог с Европой и Японией,
 1974—1978 гг. — председатель Тайного совета Королевы для Канады.

Политик критически воспринимал конституционное устройство Канады, отмечая в своих воспоминаниях 1994 г., что из-за его негативных взглядов на роль британской монархии, он отказался принять предложение премьер-министра Пьера Трюдо, который хотел рекомендовать его на должность генерал-губернатора. Он также полагал, что Канада должна иметь своего собственного главу государства, который не был бы подотчётен кому-то другому и что страна ещё не достигла полной независимости от Великобритании.

Одновременно в 1974—1976 гг. являлся лидером правительства в Палате общин.

В 1974 г. был назначен комиссаром Северного трубопроводного агентства (Northern Pipeline Agency), созданного в целях содействия эффективному и оперативному планированию и строительству в Канаде транспортной системы для перекачки природного газа Аляски в рамках Соглашения между США и Канадой о принципах, применимых к Северному трубопроводу природного газа (1977 г.).

В 1976—1986 гг. являлся главой канадской группы и заместителем председателя Трехсторонней комиссии, международной организации, состоящей из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (в лице Японии и Южной Кореи), официальная цель которой — обсуждение и поиск решений мировых проблем.
В 1984 г. также занимал пост заместителя председателя специальной группы по конфликтам интересов, который подготовил доклад об этическом поведении на государственной службе.

В 1993 году, в возрасте 82 лет, он был назначен личным советником премьер-министра Жана Кретьена, получая за это символическое вознаграждение в 1 доллар в год. Оставался в этой должности до истечения срока полномочий премьера в декабре 2003 года.

Награды и звания 
 Был возведён в ранг офицера Ордена Канады.

Ссылки 
 

Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Государственные секретари по внешним связям Канады
Министры торговли Канады
Председатели Тайного совета Королевы для Канады
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики